Hans Ornstein ist der Name folgender Personen:

* Hans Ornstein (Manager) (1892–1972), österreichisch-deutscher Offizier und Industriemanager, siehe Clubheim der Deutschen BP
 Hans Ornstein (Jurist) (1893–1952), österreichisch-schweizerischer Rechtsanwalt und Publizist 
 Hans Ornstein, eigentlicher Name von Hans Winge (1903–1968), österreichischer Filmkritiker